Goran Đorović - em sérvio, Горан Ђоровић (Pristina, 11 de novembro de 1971) - é um ex-futebolista profissional sérvio nascido no atual Kosovo, defensor, retirado.

Carreira 
Đorović integrou a Seleção Iugoslava de Futebol na Eurocopa de 2000.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 2000
Futebolistas do Estrela Vermelha de Belgrado
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do Real Club Deportivo de La Coruña
Futebolistas do Elche Club de Fútbol
Naturais de Pristina